

Događaji 
 nakon uspješnih vojnih operacija u Maloj Aziji, perzijske trupe Kira Velikog vraćaju se u Perziju.

Rođenja

Smrti